Propileno — hidrocarboneto de fórmula química C3H6
 Ciclopropano — hidrocarboneto de fórmula química C3H6

Desambiguações de ciências
Páginas de indexação de conjunto de fórmulas moleculares